Il campionato mondiale di snooker 2004 venne disputato dal 17 aprile al 3 maggio 2004 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Il campione in carica Mark Williams perse al secondo turno 11–13 contro Joe Perry.

Ronnie O'Sullivan vinse il suo secondo titolo, battendo in finale Graeme Dott per 18 frame a 8, sebbene Dott fosse arrivato a condurre per 5–0. Questo fu il quarto più ampio margine in una finale mondiale, successivamente eguagliato da O'Sullivan contro Ali Carter nel 2008.

Il punteggio di 17–4 ottenuto da O'Sullivan contro Stephen Hendry fu il maggior risultato di sempre in una semifinale, superando il 16–4 dello stesso Hendry contro Terry Griffiths nel 1992.

Montepremi

 Vincitore: £ 250.000
 Finalista: £ 125.000
 Semifinalisti: £ 63.200
 Quarti di finale: £ 31.600
 Ottavi di finale: £ 17.6000
 Sedicesimi di finale: £ 12.000

Break più alto: £ 17.600
Maximum break: £ 147.000
Montepremi totale: £ 1.378.920

Tabellone finale

* Chris Small costretto al ritiro per infortunio.

Note 

2004
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 2004